Dennis Kleinsmith es un actor estadounidense conocido por interpretar a Charles Dalimar en Mystery Case Files y al Reverendo Marsh en Ctchulu.

Infancia y adolescencia 
Pasó la infancia viajando entre las zonas rurales de Ontario y el sureste de Michigan.

Después de la muerte de la madre a principios de 1972, pasó la adolescencia en internados y en el cuidado de varios parientes y amigos de la familia.

Etapa Universitaria y Teatral 
Tras haber sido interrumpidos sus años universitarios por varios episodios de meningitis espinal viral, obtuvo su BFA en teatro en 1991, pero había comenzado a trabajar en el escenario profesional el año anterior y se convirtió en miembro de la AEA en el otoño del 91.

Después de varios años de éxito en el teatro regional, abandonó su carrera para convertirse en el cuidador principal de una tía abuela anciana de la que había recibido la tutela en 1988.

Obras en las que ha participado 

 The Cutter (2005)
 Police Beat (2005)
 Ctchulu (2007)
 Mystery Case Files: Return to Ravenhearst (2008)
 The Whole Truth (2009)
 Mystery Case Files: Escape from Ravenhearst (2011)
 Oz the Great and Powerful (2013)
 Ghostlight (2013)
 Some are Born (2014)

Actores de cine de Estados Unidos
Actores de televisión de Estados Unidos
Actores de voz de Estados Unidos
Actores de teatro de Estados Unidos